30P kan syfta på:

 Reinmuth 1 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-65 - en rysk Progress farkost.